Zkratka LDS může označovat:
 Liberálně demokratická strana – politická strana v Československu a českých zemích na počátku 90. let 20. stol.
 Liberalna demokracija Slovenije – politická strana ve Slovinsku
 Lokální distribuční soustava (síť) – ohraničená energetická síť, která je v našich podmínkách vymezena napájecím transformátorem ze strany vysokého napětí a na straně nízkého napětí jsou k síti připojeni nájemci – odběratelé elektřiny
 Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů – anglická zkratka

Reference 

Zkratky